Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2010 года проходил одновременно с турниром женщин в д/о Колонтаево (Московская область) 11 — 20 ноября. Чемпион получал право участия в чемпионате мира 2011 года, занявшие 1-6 место в основной программе классифицировались на личный чемпионат России 2011 года.

 — Алексей Чижов

 — Гетманский Александр

 — Николай Гуляев

Регламент 
В личном зачете победители определяются в соответствии с суммой набранных очков. В случае равенства очков:

- системе коэффициентов Солкофа;

- системе коэффициентов усеченного Солкофа;

- соревнование с укороченным контролем (при дележе отборочных мест).

Контроль времени 
Игра ведется с использованием электронных часов. Контроль времени на обдумывание 1 час 20 минут каждому участнику, за каждый ход добавляется по 1 минуте (по системе Фишера).

Судейская коллегия 

Главный судья, арбитр ФМЖД: Мельников А. П., главный секретарь, судья 1 категории: Шаронин В. Б.

Таблица

Примечания 

Чемпионаты России в 2010 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
2010 год в шашках
Ноябрь 2010 года